Grant Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Grant Township, dans le comté de Lake
 Grant Township, dans le comté de Vermilion
 Grant Township, dans le comté de Winnebago

Iowa 
 Grant Township, dans le comté d'Adams
 Grant Township, dans le comté d'O'Brien
 Grant Township, dans le comté de Boone
 Grant Township, dans le comté de Buena Vista
 Grant Township, dans le comté de Carroll
 Grant Township, dans le comté de Cass
 Grant Township, dans le comté de Cerro Gordo
 Grant Township, dans le comté de Clinton
 Grant Township, dans le comté de Dallas
 Grant Township, dans le comté de Franklin
 Grant Township, dans le comté de Greene
 Grant Township, dans le comté de Hardin
 Grant Township, dans le comté de Kossuth
 Grant Township, dans le comté de Linn
 Grant Township, dans le comté de Montgomery
 Grant Township, dans le comté de Page
 Grant Township, dans le comté de Pocahontas
 Grant Township, dans le comté de Story
 Grant Township, dans le comté de Tama
 Grant Township, dans le comté de Taylor

Missouri 
 Grant Township, dans le comté de Caldwell
 Grant Township, dans le comté de Clark
 Grant Township, dans le comté de Dade
 Grant Township, dans le comté de Dallas
 Grant Township, dans le comté de DeKalb
 Grant Township, dans le comté de Harrison
 Grant Township, dans le comté de Nodaway
 Grant Township, dans le comté de Putnam
 Grant Township, dans le comté de Webster

Pennsylvanie 
 Grant Township, dans le comté d'Indiana

Voir aussi 
 

Township aux États-Unis
Homonymie de townships
Homonymie de localités aux États-Unis